bleke esdoornsteltmot
 bonte esdoornsteltmot
 donkere esdoornsteltmot